Gentiloni ist der Familienname folgender Personen:

 Paolo Gentiloni (* 1954), italienischer Politiker (PD)
 Umberto Gentiloni (* 1968), italienischer Historiker 
 Vincenzo Ottorino Gentiloni (1865–1916), italienischer Politiker (PD)